Глен Тейлор ( род. 20 апреля 1941 года) — американский бизнесмен, основной владелец команд Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» и «Миннесота Линкс» из Женской национальной баскетбольной ассоциации, а также бывший член Сената Миннесоты.

Биография 
Тэйлор вырос на ферме в городке Комфри, Миннесота. Окончил среднюю школу в Комфри в 1959 году, а в 1962 году звания бакалавра в Государственном университете Миннесоты в Манкато. Он также посещал Гарвардскую школу бизнеса.

Во время учебы в университете и после окончания работал в компании Carlson Wedding Service (позже Carlson Craft), типографии, специализирующейся на официальных приглашениях. После того как хозяин компании решил уйти на пенсию, Тэйлор предложил заплатить 2 млн долларов в рассрочку на 10 лет за компанию. Эта покупка стала основой будущей Taylor Corporation.

Тэйлор был Сенатором Миннесоты от республиканской партии с 1981 по 1990 год. С 1983 года по 1985 он был помощником лидера меньшинства, а с 1985 по 1987 год лидером меньшинства.

В 1994 году Тейлор купил основной пакет акций команды «Миннесота Тимбервулвз», а в 1999 году купил баскетбольную команду «Миннесота Линкс». Он также обсуждал возможность покупки команды «Миннесота Твинс», однако сделка не состоялась. В 2005 году его называли одним из возможных покупателей команды «Миннесота Викингс», но её купил Зиги Вилф ().

Тейлор также основатель и глава правления Taylor Corporation, частной мультинациональной компании, занимающейся печатным делом и бизнесом, связанным с электроникой. В Taylor Corporation работает более 14 000 рабочих.

В 2007 году журнал Форбс поставил Тейлора на 149 место в своем рейтинге Форбс 400, а его компанию на 254 место среди частных компаний США. Состояние Тейлора на 2019 год оценивается в 2,8 млрд долларов.

В 2014 году Тейлор купил газету Star Tribune за 100 млн долларов.

Примечания

Ссылки 
 Biography on the Minnesota State Colleges and Universities website
 Listing on 2007 Forbes 400
 Taylor Companies on Forbes private corporations list

Миллиардеры США
Предприниматели США
Владельцы команд Женской национальной баскетбольной ассоциации
Владельцы команд Национальной баскетбольной ассоциации
Члены Сената Миннесоты
Выпускники Университета штата Миннесота в Манкейто